Rainbow Bridge (engl. für „Regenbogenbrücke“) ist der Name folgender Brücken:

 Rainbow Bridge (Niagara Falls) über den Niagara River zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada
 Rainbow Bridge (Oxford) über den River Cherwell in den University Parks in Oxford, Vereinigtes Königreich
 Rainbow Bridge (Texas) über den Neches River in Texas, Vereinigte Staaten
 Rainbow Bridge (Tokio) über den Hafen von Tokio, Japan

Rainbow Bridge steht für:

 Rainbow Bridge (Album), ein Album von Jimi Hendrix
 Rainbow Bridge National Monument in Utah

Siehe auch:
 Rainbow Arch Bridge